Pierre Rémond de Montmort (1678-1719) – matematico francese
 René Rémond (1918-2007) – storico e politologo francese